Дамаджадасри — мужское имя. Известные носители:

Правители в древнеиндийском государстве Западных Кшатрапов 
 Дамаджадасри I — правил во второй половине II века.
 Дамаджадасри II — правил в первой половине III века.